Adelheid von Burgund ist der Name folgender Personen: 

 Adelheid von Burgund, deutsche Kaiserin und Heilige
 Adelheid von Burgund (Hennegau) (um 895–920), Tochter von Richard I. von Burgund, Gemahlin von Reginar II. Graf von Hennegau
 Adelheid von Burgund (Alençon) (um 1085–1142), Tochter von Odo I. von Burgund, Gemahlin von Bertram Graf von Toulouse und von Wilhelm III. Tlavas Graf von Alençon 
 Adelheid von Burgund (Bourbon) (1146–1192), Tochter von Odo II. von Burgund, Gemahlin von Archimbald VII. Herr von Bourbon
 Adelheid von Burgund (Brabant) (Alix von Burgund; um 1233–1273), Gemahlin von Heinrich III. von Brabant  

Siehe auch:
 Adelaide di Borgogna